Chrzanowo peut désigner en Pologne :

 Chrzanowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Chrzanowo, village de la voïvodie de Podlachie
 Chrzanowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Chrzanowo, village de la voïvodie de Poméranie
 Chrzanowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
dans la voïvodie de Mazovie
 Chrzanowo, village du powiat de Ciechanów
 Chrzanowo, village de la gmina de Rzewnie
 Chrzanowo, village de la gmina de Szelków